Saluda – città della Carolina del Sud
Saluda – città della Carolina del Nord
Saluda – CDP della Virginia

Altre voci
Contea di Saluda – contea della Carolina del Sud